Drogo (Frans: Drogon of Dreux; Italiaans: Drogone) was een middeleeuwse naam.  De volgende personen zijn onder anderen onder die naam gekend:

Drogo van Champagne (670-708), hertog van Champagne
Drogo van Metz, (801-855), bisschop van Metz 
Drogo van Toul (?-921), bisschop van Toul
 Drogo (?-967), bisschop van Osnabrück (949-967)
Drogo van Bretagne, hertog van Bretagne (r. 952-958)
Drogo van Vexin (996-1035), graaf van Vexin
Drogo van Terwaan, bisschop van Terwaan (1030-1078)
Drogo van Apulië, graaf van Apulië en Calabrië (1046-1051)
Drogo van Seburg (1105-ca. 1186), monnik 
Drogo van Lyon, bisschop van Lyon (1163-1165)
Drogo van Hauteville, graaf van Apulië en Calabrië

Fictie:
 Drogo Balings (Engels: Drogo Baggins), de vader van Frodo, een personage uit In de ban van de ring.
 Drogo (Het Lied van IJs en Vuur), personage uit de boeken van George R.R. Martin.
 Drogon (Van Schendel), debuutroman van Arthur van Schendel (schrijver).